Eva Doležalová, née le  à Prague, est une réalisatrice, scénariste, actrice et productrice tchèque.Elle parle anglais, tchèque, français, italien, polonais et espagnol.

Biographie 
À 10 ans, Eva Doležalová est choisie par le réalisateur tchèque Juraj Lihosit, pour le rôle du personnage principal dans son film I Will Call Myself Top. Ce premier film lui ouvre le chemin pour de nombreux rôles dans des films tchèques et des productions théâtrales.

À sa majorité, Eva Doležalová déménage à Londres, pour y étudier l'art dramatique à l'Académie Royale d'Art Dramatique. Elle commence à écrire et jouer de la musique, et participe même à de petits concerts avec son groupe. Ses études terminées, elle déménage à Paris où elle commence à jouer dans des films indépendants, tout en développant son écriture et ses compétences en tant que réalisatrice.

Eva Doležalová fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le court-métrage Sound of Sun, dont les vedettes sont Suki Waterhouse et Sean Penn.Aujourd'hui, elle vit et travaille à Los Angeles en tant que scénariste et réalisatrice.

Filmographie

Scénariste

Réalisatrice, Productrice

Court métrage

Actrice

Films

Court métrage

Télévision

Publicité

Clip musicaux

Pièce de théâtre

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance à Prague
Actrice tchèque
Scénariste tchèque de cinéma
Réalisatrice tchèque
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance en mai 1991